FACTA steht für 

 Fair and Accurate Credit Transactions Act vom 4. Dezember 2003, ein US-Gesetz,

ist der Familienname von

 Luigi Facta (1861–1930), italienischer Politiker

Abkürzung